gromada Górno (powiat kielecki)
 gromada Górno (powiat kolbuszowski)